Ісус Христос може означати:
 Ісус Христос — релігійний лідер, засновник і центральна постать християнства
 Ісус Христос (в ісламі) — один з найбільших пророків в ісламі
 Ісус Христос (Новітні релігійні рухи) — відображення образу Ісуса Христа в Новітніх релігійних рухах
 Ісус Христос (в Біблії) — опис життя Ісуса Христа викладений в Біблії
 Ісус Христос (в християнстві) — християнське трактування особистості Ісуса Христа
 Ісус Христос (в історії) — історична реконструкція життя і вчення Ісуса Христа

Інше:
 Ісус Христос — суперзірка — рок-опера 1970 року, що описує останній тиждень земного життя Ісуса Христа
 Ісус Христос (Південний парк) — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк»